Соревнования по стрельбе из произвольной малокалиберной винтовки с 50 метров из положения лёжа среди мужчин на летних Олимпийских играх 2016 года прошли 12 августа в национальном центре стрелкового спорта в районе Деодоро. В соревнованиях приняли участие 47 спортсмена из 31 страны.

Действующий олимпийский чемпион в данной дисциплине белорусский стрелок Сергей Мартынов перешёл на тренерскую работу и не защищал свой титул. Олимпийским чемпионом стал немецкий стрелок Хенри Юнгхенель

Призёры

Формат соревнований 
Время на квалификацию: 50 мин. Результаты квалификации считаются с десятыми долями.

Финал состоит из двух серий по три зачётных выстрела, отстрелянных за 150 сек. на серию. Затем следуют парные выстрелы (по 30 сек. на выстрел). Выбывания финалистов с наименьшим результатом начинаются после восьмого выстрела и продолжаются после каждых двух выстрелов, пока не будут решены обладатели золотой и серебряной медалей. Всего в финале двадцать выстрелов. Равенства определяются результатом перестрелок..

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 2016 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Результаты

Квалификация

Финал

Примечания

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года
 Олимпийский турнир на сайте Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF)